Il doppio del torneo di tennis British Hard Court Championships 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paul McNamee e Buster Mottram che hanno battuto in finale Henri Leconte e Ilie Năstase 3–6, 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Paul McNamee /  Buster Mottram (campioni)

 Andrew Jarrett /  Jonathan Smith (semifinali)
 Henri Leconte /  Ilie Năstase (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

British Hard Court Championships 1982